Small se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ernest Small
 John Kunkel Small
 Randall L. Small